Der Kanton Tonnerrois ist ein französischer Wahlkreis im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 52 Gemeinden im Arrondissement Avallon und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Tonnerre.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 52 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Tonnerrois